Investigation Discovery (с 2020 года стилизуется как ID) — тематический телеканал, входящий в семейство Warner Bros. Discovery. В фокусе телеканала — криминалистика: документальные фильмы и программы о расследованиях таинственных исчезновений, загадочных убийств и других преступлений. Проекты основаны на архивных материалах, интервью и реконструкции реальных событий. Слоган канала — «В поисках истины».

История канала 
Планы по запуску телеканала под рабочим названием Time Traveler появились в ноябре 1994 года. Своё вещание он начал в 1996 году под названием Discovery Civilization Network: The World History and Geography Channel. Это была одна из четырех цифровых кабельных сетей, выпущенных Discovery Communications одновременно в октябре 1996 года.

В апреле 2002 года New York Times Television и Discovery Communications объявили о создании совместного предприятия для запуска Discovery Civilization Channel. К тому времени он был доступен в 14 миллионах домохозяйств. Партнёрство было нацелено на то, чтобы актуализировать программное наполнение и дополнить исторические шоу рядом проектов, посвященных текущим событиям.

25 марта 2003 года телеканал был переименован в Discovery Times, в котором основное внимание уделялось американской культуре.

В апреле 2006 года The New York Times продала Discovery Communications свою долю в Discovery Times. В настоящее время все права на канал принадлежат компании Discovery, Inc.

В 2008 году канал получил своё нынешнее название — Investigation Discovery.

Хронология названий

Международное вещание

ID в России 
Канал вещает в России с апреля 2009 года.

В 2014 году канал получил премию «Золотой луч» в категории «Лучший зарубежный телеканал».

С 2015 года распространением и развитием канала в России занимается компания «Медиа Альянс» — совместное предприятие глобальной компании Discovery, Inc. и «Национальной Медиа Группы».

В начала марте 2022 года приостановил вещание в России, на фоне вторжения России на Украину

Программы канала 
 Архивы ФБР
 Брак по ошибке	
 Вызов 911
 Дело раскрыто
 Диагноз не установлен
 Злобные мачехи
 Инстинкт убийцы с Крисом Хансеном
 Кошмары по соседству
 Нерасследованное убийство
 Одержимость: Тайные желания
 Паутина лжи
 Расследования с Тэмрон Холл
 Сёстры-монстры
 Смерть в большом городе
 Тайны болот
 Убийство выбрало меня
 Убийство на пороге
Убийство в сети
Здесь живёт зло
В тихом омуте
Устами мертвеца
Пропавшие без вести
Реконструкция убийства
Расследования журнала "People"
Расследование с Джоном...
Воспоминания об убийстве
Кровные родственники
Место преступления
Любовь зла
Мёртвый сезон
Что скрывает ложь
Американский монстр
Тайны с того света

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телеканалы на русском языке
Познавательные телеканалы
Телеканалы, запущенные в 1996 году
Телеканалы на английском языке
HD-телеканалы